Enrico Scodnik – militare, dirigente d'azienda e politico italiano
 Francesco Ignazio Scodnik – generale italiano
 Robby Scodnik – architetto e designer italiano